Halophila kan syfta på:

 Halophila (djur) – ett släkte av mossdjur
 Halophila (växter) – ett släkte av växter